Лурд () — город и коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Лурд () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна

Литературные произведения 
 «Лурд» — роман Эмиля Золя (1894) из цикла «Три города»

Кинопродукция 
 «Лурд» () — франко-итальянский фильм 2000 года, режиссёр Лодовико Гаспарини
 «Лурд» () — французский фильм 2009 года, режиссёр Джессика Хаузнер

Персоналии 
 Лурд, Билли (род. 1992) — американская актриса.
  (род. 1960) — американский предприниматель и букинг-агент.